Фёдор Юрьевич:
 Фёдор Юрьевич (ум. 1237) — полулегендарный сын рязанского князя Юрия Игоревича, известный по «Повести о разорении Рязани Батыем».
 Фёдор Юрьевич (князь ржевский) (ум. 1348)
 Фёдор Юрьевич (князь тарусский) — погиб в Куликовской битве (1380)
 Фёдор Юрьевич Смоленский (XV в.) — единственный сын и наследник свергнутого великого князя Смоленского Юрия Святославовича, князь новгородских земель. Дабы избежать конфликта с Витовтом, покинул Русскую землю и уехал в Тевтонский орден, о чем сохранились сведения в архиве ордена. Фёдор Юрьевич был участником собора в Констанце в 1415 и в 1418 годах, вступил в рыцарское достоинство, получил от Сигизмунда Люксембургского титул князя Священной Римской империи с именем «фон Смоленскоф». Погиб в бою на поле брани в ходе Гусситских войн.
 Фёдор Львович (князь воротынский) — упоминается как «Юрьевич»